Bolesław Handelsman (1884–1944) – polski architekt
 Marceli Handelsman (1882–1945) – polski historyk mediewista
 Józef Handelsman (1883–1962) – polski lekarz psychiatra